Melle – település Belgiumban
Melle – település Franciaországban
Melle – település Németországban
Melle – település Olaszországban